

Patronyme 

Charles de Mesnard (1729-1842), militaire et homme politique français.
Clément Mesnard (1732-1807), homme politique français et ecclésiastique angevin.
Fanny Mesnard, artiste multidisciplinaire française.
Félix Mesnard (1873-1914), homme politique français.
François René Mesnard de Chouzy, Premier époux de Marguerite Victoire Le Normant de Flaghac fille illégitime du roi Louis XV.
 (1890-1963), brasseur anglais qui a été président de l'Institute of Brewing and Distilling.
Jacques-André Mesnard (1792-1858) juriste et homme politique français.
, homme politique américain et membre républicain du Sénat de l' Arizona.
Jean Mesnard (1921-2016) un universitaire et chercheur français.
Joël Mesnard, journaliste à Aviation magazine.
, chanoine de la chapelle de Windsor de 1689 à 1727.
Louis Mesnard, maire de Nantes de 1682 à 1683.
Ludovic Mesnard, directeur délégué et rédacteur en chef de L'Écho du Berry.
Paul Mesnard (1812-1899), Historien, homme de lettres, critique littéraire. Prix Vitet de l'académie Française1890.
Pierre Mesnard (1900-1969), un universitaire et historien de la philosophie français.
Yves-Dominique Mesnard (1909-1987), un prêtre dominicain français. Membre de l'Académie de marine, qui a œuvré pour la jeunesse

Toponyme 

 Mesnard-la-Barotière, est une commune française située dans le département de la Vendée en région Pays de la Loire.

Homonymie de patronyme
Patronyme français